Nome di località piuttosto comune in Lombardia con significato di "luogo cattivo per abitarci".

Alcune località più famose:
Malpensata – quartiere della città di Bergamo
Malpensata – contrada del rione centrale della città di Lecco
Malpensata – contrada del comune di Vercurago in provincia di Lecco